Chinetti ist der Familienname folgender Personen:

 Alfredo Chinetti (* 1949), italienischer Radrennfahrer
 Luigi Chinetti (1901–1994), italienisch-US-amerikanischer Automobilrennfahrer